Amyntas (griech. Ἀμύντας; ion. Ἀμύντης; lat. Amyntas) ist ein antiker, männlicher Personenname. Er war vor allem in Makedonien gebräuchlich.

Vier Könige von Makedonien 

 Amyntas I. (540–495 v. Chr.)
 Amyntas II., „der Kleine“ (394/393 v. Chr.)
 Amyntas III. (394/393–370 v. Chr.)
 Amyntas IV. (359–336 v. Chr.), Sohn des Perdikkas III.

Andere berühmte Namensträger 

 Amyntas (Sohn des Bubares), Sohn des Bubares und der Gygaia, der Tochter Amyntas' I. Er war der persische Statthalter von Alabanda in Karien.
 Amyntas (Sohn des Andromenes), ein Offizier Alexanders des Großen
 Amyntas (Sohn des Nikolaos), ein Offizier Alexanders des Großen
 Amyntas (Sohn des Antiochos), ein makedonischer Adliger
 Amyntas (Sohn des Arrhabaios), ein makedonischer Feldherr
 Amyntas (Bematist), ein Wegemesser (Bematist) während des Alexanderzugs 
 Amyntas, Sohn des Hermagios, wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. im sogenannten Amyntas-Grab in Fethiye begraben
 Amyntas, ein Olympiasieger um 156 v. Chr. (156. Olympiade) in Knabenpankration
 Amyntas, ein Feldherr des Galaterkönigs Deiotarus, dann letzter König von Galatien (36–25 v. Chr.)
 Amyntas (indo-griechischer König), ein indo-griechischer König
 Amyntas, ein Chirurg, der sehr wahrscheinlich mit Amentes identisch ist
 Amyntas (Koroplast), ein griechischer Koroplast aus Myrina, tätig Ende des 1. Jh. v. Chr. und Anfang des 1. Jh. n. Chr.
 Ordensnamen von zwei Mitgliedern des Pegnesischen Blumenordens im 17. Jahrhundert

Sonstiges 

 Amyntas (Goethe), Titel eines 1797 entstandenen Gedichts von Johann Wolfgang von Goethe
 Amyntas Kinberg 1866, alternative (zweite) Schreibweise in der Erstbeschreibung und damit Synonym von Amynthas Kinberg 1866, einer Gattung von Wenigborstern aus der Familie der Megascolecidae (Riesenregenwürmer)

Männlicher Vorname
Griechischer Personenname